Osoby:
 Albert Statz – niemiecki politolog
 Franz Statz – niemiecki architekt
 Georg Statz – niemiecki zoolog
 Vincenz Statz – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Staatz